Psittiparus est un genre de passereaux de la famille des Sylviidae. Il se trouve à l'état naturel dans le Sud-Est de l'Asie.

Liste des espèces 
Selon  :
 Psittiparus bakeri (Hartert, 1900) — Paradoxornis de Baker
 Psittiparus bakeri bakeri (Hartert, 1900)
 Psittiparus bakeri magnirostris Delacour, 1927
 Psittiparus gularis (Gray, GR, 1845) — Paradoxornis à tête grise
 Psittiparus gularis fokiensis (David, 1874)
 Psittiparus gularis gularis (Gray, GR, 1845)
 Psittiparus gularis hainanus Rothschild, 1903
 Psittiparus gularis laotianus Delacour, 1926
 Psittiparus gularis rasus Stresemann, 1940
 Psittiparus gularis transfluvialis (Hartert, 1900)
 Psittiparus margaritae Delacour, 1927 — Paradoxornis à calotte noire, Paradoxornis à tête noire
 Psittiparus ruficeps (Blyth, 1842) — Paradoxornis à poitrine blanche

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 

Sylviidae